Ковра — река в России, протекает в Ленинградской области, приток Лавы
 Ковра — остров в заливе Лахта Чудского озера (см)